De afkorting LHC kan verwijzen naar:

 Large Hadron Collider; een deeltjesversneller van het CERN in de buurt van het Zwitserse Genève 
 Laura Hopel Combinatie; een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Eygelshoven
 Lemelerveldse Handbal Club; een Nederlandse handbalvereniging uit Lemelerveld
 Louis Hartlooper Complex; een cultuurcentrum in de stad Utrecht